Noyes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John S. Noyes
 Richard D. Noyes